

Géographie 

 Le Périgord noir est une région naturelle de France située dans le département de la Dordogne.
 Le Pays du Périgord noir est une structure de regroupement de collectivités locales françaises du département de la Dordogne.

Cinéma 

 Périgord noir est un film de Nicolas Ribowski (1989), avec Roland Giraud dans le rôle d'Antoine.